St. Helens steht als geographische Bezeichnung für:
 St Helens (Isle of Wight), Vereinigtes Königreich
 St Helens (Merseyside), Vereinigtes Königreich
 Metropolitan Borough of St Helens, Vereinigtes Königreich
 St. Helens (Oregon), USA
 St Helens (Tasmanien), Australien
 Mount St. Helens, Berg und Vulkan
 St Helens (Scilly-Inseln), Vereinigtes Königreich

St. Helens steht außerdem für:
 St. Helens (Baron)
 den Originaltitel des Films Mount St. Helens – Der Killervulkan aus dem Jahr 1981

Siehe auch:
 St. Helena
 Sainte-Hélène
 Sant’Elena (it.)
 Santa Elena